«Невольничий рынок с явлением незримого бюста Вольтера» — картина испанского художника Сальвадора Дали, написанная в 1940 году. Находится в Музее Сальвадора Дали в Сент-Питерсберге. Дали описывал свою работу над этой картиной как попытку заставить ненормальное выглядеть нормальным, а нормальное — ненормальным.
О своей картине 1940 года Дали писал: «Своей страстной любовью Гала извлекла меня из иронического и суетливого мира рабов. Из моей жизни Гала стёрла и образ Вольтера, и все следы скептицизма».

Примечания

Ссылки 

Картины Сальвадора Дали
Картины 1940 года
Картины из собрания музея Сальвадора Дали в Сент-Питерсберге
Вольтер в изобразительном искусстве